Mohler:
 Billy Mohler
 2528 Mohler

Sobrenomes da língua alemã